Andrea Camassei – pittore e incisore italiano
Filippo Camassei – patriarca cattolico e cardinale italiano